Anushirwan ibn Manushihr, sobirà de la dinastia d'emirs ziyàrides de Tabaristan i Gurgan al segle XI
 Anushirwan Abu Nasr, visir seljúcida i del califat abbàssida al .
 Anushirwan ibn Toghril, pretendent al sultanat seljúcida, fill de Toghril Beg